Ludwigsbrunnen steht für:
Ludwigsbrunnen (Bad Homburg vor der Höhe)
Ludwigsbrunnen (Ingolstadt)
Ludwigsbrunnen (Aschaffenburg)
Ludwigsbrunnen (Langen/Hessen)
Ludwigsbrunnen (Rudingshain)